Vertraute Fremde ist der Titel folgender Werke:
 Vertraute Fremde (Manga), Manga von Jirō Taniguchi
 Vertraute Fremde (Film), auf dem Manga basierender belgischer Film von Sam Garbarski aus dem Jahr 2010

Vertraute Fremde ist der deutsche Zusatztitel folgender Werke:
 Allied – Vertraute Fremde, amerikanisches Filmdrama von Robert Zemeckis aus dem Jahr 2016